Bădila ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bădila (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Bădila (Buzău), Dorf im Kreis Buzău

Siehe auch:
 Badila